Салют — семейство виртуальных ассистентов, созданное в «Сбере».

В семейство входят три ассистента с разными голосами и характерами — Джой, Афина и Сбер, пользователь выбирает, с кем из персонажей ему комфортнее общаться. Виртуальные ассистенты понимают естественную речь, умеют отвечать на вопросы, искать информацию и могут выполнять поручения, например, записать пользователя в парикмахерскую. Виртуальные ассистенты доступны в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Сбер Салют», в умных устройствах Sber и девайсах сторонних производителей (первым об интеграции ассистентов Салют в свои устройства заявил HONOR).

История 
Семейство виртуальных ассистентов «Салют» разработано командой SberDevices при помощи ML Space и суперкомпьютера «Кристофари». IT-компания SberDevices специализируется на речевых технологиях, NLP, компьютерном зрении, создаёт умные устройства и сервисы.
SberDevices была основана в октябре 2019 года и на 100 % принадлежит «дочке» Сбербанка — ООО «Цифровые активы». Генеральным директором был назначен Максим Малежин.
Также в 2019 году создатель первого гаджета «Яндекса» Константин Круглов перешёл в Сбер, где со временем занял пост директора департамента SberDevices, а позже был назначен старшим вице-президентом Сбербанка.

24 сентября 2020 года на конференции «Сбер Конф» Сбер представил семейство виртуальных ассистентов «Салют», а также умную ТВ-приставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal. Они стали первыми устройствами компании с ассистентами «Салют» на борту. Также, в сентябре ассистенты «Салют» появились в мобильных приложениях Сбер Салют и Сбербанк Онлайн.

Ещё до анонса в СМИ просочилась частичная информация о новинках. Также на «Сбер Конф» Сбер презентовал SmartMarket — платформу для создания смартапов (приложений) для виртуальных ассистентов Салют.

В декабре 2020 года виртуальные ассистенты Салют были включены в список программ, обязательных для предустановки на мобильные телефоны, продаваемые на территории России. К этому моменту у ассистентов Салют было 1.8 млн активных пользователей и более 100 тысяч установок из магазинов приложений Apple Store и Google Play.

Весной 2021 года SberDevices представила собственную платформу умного дома, интегрированную с виртуальными ассистентами «Салют» Также был открыт доступ сторонним разработчикам к API платформы.

В июле 2021 ассистенты Салют научились отвечать на вопросы о документах. Для этого ассистенты были связаны с роботом «Макс» от Госуслуг.

Технологии 
Виртуальные ассистенты Салют реализуют концепцию мультимодального интерфейса, то есть пользователь может взаимодействовать с ними любым удобным способом в зависимости от поверхности — голосом, текстом, через сенсорный интерфейс и даже жестами на устройствах с камерой. При этом сами ассистенты отвечают не только голосом, но также изображением, видео или сразу действием.

Виртуальные ассистенты построены на базе созданных в Сбере платформ обработки естественного языка — SmartNLP и SmartSpeech. Для диалоговой системы ассистентов использовались языковая модель BERT и генеративная языковая модель ruGPT-3 с 13 млрд параметров Вычислительные ресурсы для обучения ассистентов обеспечивает суперкомпьютер «Кристофари».

У виртуальных ассистентов Салют три голоса, которые звучат естественно. Синтез речи осуществляется с помощью рекуррентно-свёрточной архитектуры Tacotron/Tacotron-2 и отдельной нейросети. Система нейросетевого синтеза речи, разработанная в SberDevices, управляет темпом, интонацией, ударениями, длиной пауз и эмоциональной окраской речи. За анализ речи пользователя отвечают нейросетевые NLU-модели от SberDevices, основанные на модифицированных многослойных архитектурах трансформеров

Характеры 
В семейство Салют входят три ассистента — Сбер, Джой и Афина. У них разные характеры, лексика, голоса и стиль общения.
 Сбер — вежливый, дружелюбный, эрудированный, при этом скромный и ненавязчивый, обожает высокие технологии и любит помогать людям, обращается к пользователю на вы. Голос — Даниил Щебланов, российский актер, мастер дубляжа. Русский голос Райана Гослинга. 
 Джой — весёлая, общительная, любит шутить, мечтает подружиться с людьми, обращается к пользователю на ты. Голос — Татьяна Ермилова, российская актриса дубляжа. Среди самых заметных проектов — сериал «Ведьмак», «Лего Фильм 2», «Геошторм» и другие. 
 Афина — деловая и педантичная, старается быть максимально эффективной и сохранять дистанцию с пользователем, общается на вы. Голос — Анастасия Чернобровина, российская телеведущая, журналист. Лауреат премии «ТЭФИ» (2015), ведущая передачи «Утро России» на телеканале Россия.

Виртуальные ассистенты Салют визуально представлены лавашарами разных цветов: зеленый для Сбера (цвет бренда, символизирует добрый настрой и приветливость), оранжевый для Джой (игривость, дружелюбие, активность) и синий для Афины (спокойствие, профессионализм, устойчивость). Через анимацию лавашаров ассистенты Салют выражают свои эмоции и настроение — любопытство, нетерпение, радость, грусть, страх и другие.

Способности

В зависимости от поверхности, ассистенты Салют могут выполнять разные поручения — переводить деньги, записывать пользователя в салон красоты или бронировать столик в ресторане, заказывать товары, отвечать на детские вопросы об устройстве мира. Также Сбер, Джой и Афина могут поставить таймер и будильник, управлять устройствами умного дома, найти фильм или песню, управлять воспроизведением, запустить игру, подсказать курс валют и многое другое. Все умения виртуальных ассистентов от Сбера — смартапы — собраны в каталоге SmartMarket.

Интересные факты 
 В декабре 2020 года на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020 Президент РФ Владимир Путин побеседовал с виртуальной ассистенткой Афиной. Афина спросила, сможет ли искусственный интеллект заменить президента. Путин ответил: «Надеюсь, что нет».
 В июне 2021 года Афина открыла дискуссию Сбера на ПМЭФ.
 В декабре 2021 года семейство виртуальных ассистентов Салют ввели 26 церемонию премии «Золотой Граммофон» от Русского радио

Примечания

См. также 
 Алиса (голосовой помощник)
 Маруся (голосовой помощник)

Виртуальные ассистенты
Сбербанк России